Qaidi steht für:

 Qaidi, jesidischer Stamm in der Autonomen Region Kurdistan, Irak
 Qaidi (Iran), Dorf in der Provinz Buschehr, Iran

Filme:
 Qaidi (Film, 1940), indischer Film von S. F. Hasnain
 Qaidi (Film, 1984), indischer Actionfilm von S. S. Ravichandra
 Qaidi (Film, 2002), indischer Film von T. L. V. Prasad
 Do Qaidi, indischer Film von Ajay Kashyap (1989)